Алгоритм Ленстры — Ленстры — Ловаса (ЛЛЛ-алгоритм, LLL-алгоритм) — алгоритм , разработанный Арьеном Ленстрой, Хендриком Ленстрой и Ласло Ловасом в 1982 году. За полиномиальное время алгоритм преобразует базис на решётке (подгруппе ) в кратчайший почти ортогональный базис на этой же решётке. По состоянию на 2019 год алгоритм Ленстры — Ленстры — Ловаса является одним из самых эффективных для вычисления редуцированного базиса в решётках больших размерностей. Он актуален прежде всего в задачах, сводящихся к поиску кратчайшего вектора решётки.

История 
Алгоритм был разработан голландскими математиками Арьеном Ленстрой и Хендриком Ленстрой совместно с венгерским математиком Ласло Ловасом в 1982 году.

Основной предпосылкой для создания ЛЛЛ-алгоритма послужило то, что процесс Грама ― Шмидта работает только с векторами, компоненты которых являются вещественными числами. Для векторного пространства  процесс Грама ― Шмидта позволяет преобразовать произвольный базис в ортонормированный («идеал», к которому стремится ЛЛЛ-алгоритм). Но процесс Грама ― Шмидта не гарантирует того, что на выходе каждый из векторов будет целочисленной линейной комбинацией исходного базиса. Таким образом, полученный в результате набор векторов может и не являться базисом исходной решётки. Это привело к необходимости создания специального алгоритма для работы с решётками.

Изначально алгоритм использовался для факторизации многочленов с целыми коэффициентами, вычисления диофантовых приближений вещественных чисел и для решения задач линейного программирования в пространствах фиксированной размерности, а впоследствии и для криптоанализа.

Редукция базиса 
Решётка в евклидовом пространстве — это подгруппа группы , порожденная  линейно независимыми векторами из , называемыми базисом решётки. Любой вектор решётки может быть представлен целочисленной линейной комбинацией базисных векторов. Базис решётки определяется неоднозначно: на рисунке изображены два различных базиса одной и той же решётки.

Редукция базиса заключается в приведении базиса решётки к особому виду, удовлетворяющему некоторым свойствам. Редуцированный базис должен быть, по возможности, наиболее коротким среди всех базисов решётки и близким к ортогональному (что выражается в том, что итоговые коэффициенты Грама — Шмидта должны быть не больше ).

Пусть в результате преобразования базиса  с помощью процесса Грама ― Шмидта получен базис , с коэффициентами Грама — Шмидта, определяемыми следующим образом:

, для всех  таких, что .

Тогда (упорядоченный) базис  называется -ЛЛЛ-редуцированным базисом (где параметр  находится в промежутке ), если он удовлетворяет следующим свойствам:

 Для всех  таких, что . (условие уменьшения размера)
 Для  имеет место: . (условие Ловаса)

Здесь  — норма вектора,  — cкалярное произведение векторов.

Изначально Ленстра, Ленстра и Ловас в своей статье продемонстрировали работу алгоритма для параметра . Несмотря на то что алгоритм остаётся корректным и для , его работа за полиномиальное время гарантируется только для  в промежутке .

Свойства редуцированного базиса 
Пусть  — сокращённый алгоритмом ЛЛЛ с параметром  базис на решётке . Из определения такого базиса можно получить несколько свойств . Пусть  — норма кратчайшего вектора решётки, тогда:

 Первый вектор базиса не может быть значительно длиннее кратчайшего ненулевого вектора:. В частности, для  получается .
 Первый вектор базиса ограничен определителем решётки:. В частности, для  получается .
 Произведение норм векторов не может быть сильно больше определителя решётки:. В частности,  для .

Базис, преобразованный методом ЛЛЛ, почти самый короткий из всех возможных, в том смысле, что существуют абсолютные границы  такие, что первый базисный вектор не более чем в  раз длиннее самого короткого вектора решётки, аналогично, второй вектор базиса не более чем в  раз превосходит второй кратчайший вектор решётки и так далее (что прямо следует из свойства 1).

Алгоритм 
Входные данные:
 базис решётки  (состоит из линейно независимых векторов),
 параметр  c , чаще всего  (выбор параметра зависит от конкретной задачи).
Последовательность действий:

В алгоритме  — округление по правилам математики. Процесс алгоритма, описанный на псевдокоде:
    
   (выполнить процесс Грама — Шмидта без нормировки);
    всегда подразумевая 
   
   
     для  
        если , то:
           
           Обновить значения  для ;
        конец условия;
     конец цикла;
     
        
     иначе:
        
        Обновить значения  для ;  для ;
        ;
     конец условия;
   конец цикла.

Выходные данные: редуцированный базис: .

Вычислительная сложность 
На входе имеется базис -мерных векторов  с . 

Если вектора базиса состоят из целочисленных компонент, алгоритм приближает кратчайший почти ортогональный базис за полиномиальное время , где  — максимальная длина  по евклидовой норме, то есть . Основной цикл алгоритма ЛЛЛ требует  итераций и работает с числами длины . Так как на каждой итерации происходит обработка  векторов длины , в итоге алгоритм требует  арифметических операций. Применение наивных алгоритмов сложения и умножения целых чисел даёт в итоге  битовых операций.

В случае, когда у решётки задан базис с рациональными компонентами, эти рациональные числа сначала необходимо преобразовать в целые путем умножения базисных векторов на знаменатели их компонент (множество знаменателей ограничено некоторым целым числом ). Но тогда операции будут производиться уже над целыми числами, не превышающими . В итоге будет максимум  битовых операций. Для случая, когда решётка задана в , сложность алгоритма остается такой же, но увеличивается количество битовых операций. Так как в компьютерном представлении любое вещественное число заменяется рациональным в силу ограниченности битового представления, полученная оценка верна и для вещественных решёток.

В то же время для размерностей меньше чем 4 задача редукции базиса более эффективно решается алгоритмом Лагранжа.

Пример 
Пример, приводимый Вибом Босмой.

Пусть базис решётки  (как подгруппа ), задан столбцами матрицы:
 

По ходу алгоритма получается следующее:

Выходные данные: базис, редуцированный методом Ленстры — Ленстры — Ловаса:

Применение 
Алгоритм часто применяется в рамках метода MIMO (пространственное кодирования сигнала) для декодирования сигналов, полученных несколькими антеннами, и в криптосистемах с открытым ключом: , RSA с конкретными настройками, NTRUEncrypt и так далее. Алгоритм может быть использован для нахождения целых решений в разных задачах теории чисел, в частности для поиска корней многочлена в целых числах.

В процессе атак на криптосистемы с открытым ключом (NTRU) алгоритм используется для поиска кратчайшего вектора решётки, так как алгоритм в результате находит целый набор кратчайших векторов.

В криптоанализе  задача, так же как в случае с NTRU, сводится к поиску кратчайшего вектора базиса решётки, который находится за полиномиальное (от размерности базиса) время.

В задачах о ранце, в частности, для атаки на криптосистемe Меркла — Хеллмана алгоритм ЛЛЛ ищет редуцированный базис решётки.

Вариации и обобщения 

Использование арифметики на числах с плавающей запятой вместо точного представления рациональных чисел может значительно ускорить работу ЛЛЛ-алгоритма ценой совсем небольших численных ошибок.

Реализации алгоритма 
Программно алгоритм реализован в следующем программном обеспечении:
 В fpLLL как автономная реализация;
 В GAP как функция LLLReducedBasis ;
 В  как функция LLL в библиотеке LLLBases ;
 В  как функции LLL и LLLGram ;
 В Maple как функция IntegerRelations[LLL] ;
 В Mathematica как функция LatticeReduce ;
 В Number Theory Library (NTL) как модуль LLL ;
 В  как функция qflll ;
 В Pymatgen как функция analysis.get_lll_reduced_lattice ;
 В SageMath как метод LLL, реализованный в fpLLL и NTL.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Криптография
Теоретико-числовые алгоритмы
Криптография на решётках